Une semaine d'enfer (Worst Week), série télévisée américaine diffusé entre 2008 et 2009 ;
 Une semaine d'enfer (The Perfect Week), quatorzième épisode de la saison 5 de How I Met Your Mother diffusé en 2010 ;
 Une semaine d'enfer, magazine télévisé diffusé sur France 4 entre 2011 et 2012.